Вельиска ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 42,74 км². Население — 149 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки